Lehel steht für:

 Lehel, Stadtteil von München
 Lehel (Niederwinkling), Ortsteil von Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lehel (Vorname), ungarischer Vorname, seltener auch Familienname
 Lehel (Ungarn), ungarischer Heerführer
 Lehel (Kühlschrank), ungarische Kühlschrankmarke 
 Lehel tér (Metró Budapest), U-Bahnhof in Budapest

Lehel ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Lehel (* 1965), deutscher Jazz-Saxophonist
 Tom Lehel (* 1970), deutscher Schauspieler, Fernsehmoderator und Comedian